A világ szó az alábbiakat jelentheti:
 világ, Földünk
 Világegyetem
 érzékelhető és felfogható valóság
 Világ, település Szlovákiában
 Világ Széchenyi István 1831-ben kiadott egyik fő műve teljes címe: Világ vagy is felvilágosító töredékek némi hiba ’s előitélet eligazitására
 Világ konzervatív magyar időszaki lap 1841 és 1844 között
 Világ polgári radikális magyar időszaki lap 1911 és 1918 között
 Világ radikális napilap 1918 és 1926 között
 Világ politikai napilap 1945 és 1949 között
 Világ, az M1 hírcsatorna külpolitikai magazinja
 A Világ 1989–1991 között megjelent politikai hetilap

Jegyzetek